Ievgueni Aleksandrovitch Fadeïev - en russe :  (né le  à Öskemen en République socialiste soviétique du Kazakhstan) est un joueur professionnel kazakh de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Carrière de joueur
En 1999, il commence sa carrière avec l'équipe réserve du Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk en Pervaïa Liga, le troisième échelon russe, avant de partir s'aguerrir au Gorniak Roudny dans le championnat du Kazakhstan. En 2004, il signe avec l'équipe première du Kazakhmys Karaganda pensionnaire de la Vyschaïa Liga. Il remporte la Coupe du Kazakhstan 2005 ainsi que le championnat. En 2006, le Kazakhmys est déplacé à Satpaïev. L'équipe remporte la Coupe nationale. En 2007, il signe au Barys Astana qui remporte le titre national. La saison suivante, le club de la capitale intègre une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey. Il joue 17 matchs de KHL avec le Barys. Le club est éliminé en quart de finale par les Ak Bars Kazan. Le Barys conserve néanmoins son titre national. En novembre, alors qu'il n'a joué aucun match de la saison KHL 2009, il estime que le Barys ne lui donne pas la chance de s'exprimer et résilie son contrat avant d'être engagé par l'Avtomobilist Iekaterinbourg. Il inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs le  permettant la victoire 2-1 chez les Ak Bars Kazan, champions en titre.

Carrière internationale
Il représente l'équipe du Kazakhstan depuis 2007. Il a également participé aux sélections jeunes. Il est membre de la sélection qui remporte les Jeux asiatiques d'hiver de 2011.

Trophées et honneurs personnels

Palmarès 
Vainqueur de la Coupe du Kazakhstan en 2005 et 2006.
Vainqueur du championnat du Kazakhstan en 2006, 2008 et 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk 2|| Pervaïa Liga|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Pervaïa Liga|| || || || || || || || || || 
|-
| 2002-2003|| Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk||Vyschaïa Liga|| 5|| 2|| 1|| 3|| 2|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Gorniak Roudny||Kazakhstan|| 24|| 3|| 2|| 5|| 20|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Gorniak Roudny||Pervaïa Liga|| 20|| 7|| 9|| 16|| 12|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Gorniak Roudny||Kazakhstan|| 10|| 4|| 3|| 7|| 2|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Kazakhmys Karaganda||Kazakhstan|| 13|| 0|| 2|| 2|| 4|| || || || || 
|-
| 2004-2005|| Kazakhmys Karaganda||Vyschaïa Liga|| 31|| 1|| 2|| 3|| 24|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| Kazakhmys Karaganda||Kazakhstan|| 19|| 3|| 2|| 5|| 2|| || || || ||
|-
| 2005-2006|| Kazakhmys Karaganda||Vyschaïa Liga|| 37|| 2|| 4|| 6|| 20|| || || || ||
|-
| 2006-2007|| Kazakhmys Satpaïev||Kazakhstan|| 10|| 2|| 2|| 4|| 2|| || || || ||
|-
| 2006-2007||Kazakhmys Satpaïev||Vyschaïa Liga|| 32|| 0|| 8|| 8|| 24|| || || || ||
|-
| 2007-2008||Barys Astana||Vyschaïa Liga|| 50|| 8|| 11|| 19|| 36|| || || || ||
|-
| 2007-2008|| Barys Astana || Kazakhstan || || || || || || || || || ||
|-
| 2008-2009 ||Barys Astana || KHL || 14|| 2|| 1|| 3|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
| 2008-2009|| Barys Astana || Kazakhstan || || || || || || || || || ||
|-
| 2009-2010|| Barys Astana 2|| Kazakhstan || 14|| 1|| 1|| 2|| 6|| || || || ||
|-
| 2009-2010 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 27|| 2|| 2|| 4|| 16|| 4|| 0|| 2|| 2|| 6 
|-
| 2010-2011 || Barys Astana || KHL || 40|| 2|| 3|| 5|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0 
|-
| 2011-2012 || Barys Astana || KHL || 25|| 1|| 2|| 3|| 6|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2 
|-
| 2012-2013 || Barys Astana || KHL || 15|| 0|| 2|| 2|| 12|| 6|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014 || Barys Astana || KHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Nomad Astana || Kazakhstan || 25|| 5|| 7|| 12|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Nomad Astana || Kazakhstan || 10|| 2|| 5|| 7|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Saryarka Karaganda || VHL ||25 ||0 || 2|| 2||4 || 8|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2015-2016 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 44|| 9|| 19|| 28|| 22|| 3|| 0|| 3|| 3|| 6 
|-
| 2016-2017 || Torpedo Oust-Kamenogorsk || VHL || 25 || 1 || 5||6 || 4 || 19 || 1 || 4 || 5 || 10
|-
| 2017-2018 || Altay-Torpedo Oust-Kamenogorsk || Kazakhstan ||27 || 3||5 || 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

| 2000 || align="left"| Championnat d'Europe junior D1|| 4 || 0|| 3|| 3|| +5|| 2|| align="left"|Remporte la division 1 européenne
|-
| 2001 || align="left"|  Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0 || -5|| 14|| align="left"| de l'élite
|-
| 2002 || align="left"| Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| -1|| 4|| align="left"| de la division 1
|-
| 2007 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 2|| 2|| 4|| +4|| 0|| align="left"| de la division 1 groupe A
|-
| 2008 || align="left"| Championnat du monde D1 || 5|| 1|| 2|| 3|| +2|| 6|| align="left"| de la division 1 groupe A
|-
| 2008 ||  align="left"| Qualification olympique || 3|| 1|| 2|| 3 || +2|| 0 || align="left"|1/4 du groupe B
|-
| 2009 ||  align="left"| Qualification olympique || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6 || align="left"|3/4 du groupe G
|-
| 2009 ||  align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 3|| 3|| +7|| 6 || align="left"|Remporte la division 1, groupe A
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 4||align="left"| Seizième place
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 2|| 2|| +1|| 0||align="left"| Remporte la division 1 groupe B
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| -6|| 4||align="left"| Seizième place
|-
| 2013 ||  align="left"| Qualification olympique || 3|| 0|| 0|| 0|| +2|| 0|| align="left"| Deuxième place du groupe E
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| +3|| 6||align="left"| Remporte la division 1 groupe A

Références

Naissance en juillet 1982
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Barys Astana
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Saryarka Karaganda
Naissance à Öskemen
Naissance en RSS kazakhe
Défenseur de hockey sur glace